Kentrup ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Kentrup (1897–1945), deutscher NSDAP-Gauwirtschaftsberater
 Norbert Kentrup (* 1949), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterleiter